Як — жвачное млекопитающее.
 Як — сокращенное название серии самолётов, выпускаемых ОКБ имени Яковлева.
 Як или жак (jacue) — одежда, деталь военного снаряжения, изготовленная из 10—12 слоев простеганной на груди и спине (реже на рукавах) льняной ткани, с буфами или без, иногда с отдельными рукавами и клиновидным воротником-стоечкой, которую носили поверх или вместо кольчуги. Поверх мог также одеваться доспех.
  — поселение в Британской Колумбии, Канада.
  — река в США и Канаде.

См. также 
 Яки
 Як-Яун — река в Ханты-Мансийском автономном округе, Россия.
 Як-Юган — река в Ханты-Мансийском автономном округе, Россия.
 Як-Пом-Иоль — река в Архангельской области и Республике Коми, Россия.
  — гора в Британской Колумбии, Канада.
 Як цуп цоп — интернет-мем.
 ЯкБ-12,7 — советский авиационный пулемёт.
 yacc — компьютерная программа, служащая стандартным генератором синтаксических анализаторов (парсеров). Название является акронимом Yet Another Compiler Compiler.
 YaС — сокращение от Yet another Conference, технологической выставки компании «Яндекс».

Источники